Rhabdogloeum är ett släkte av svampar. Rhabdogloeum ingår i familjen Hemiphacidiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Rhabdogloeum